Frederick Hervey  ist der Name folgender Personen:

*Frederick Hervey, 4. Earl of Bristol (1730–1803)
Frederick Hervey, 1. Marquess of Bristol (1769–1859)
Frederick Hervey, 2. Marquess of Bristol (1800–1864)
Frederick Hervey, 3. Marquess of Bristol (1834–1907)
Frederick Hervey, 4. Marquess of Bristol (1863–1951)
Frederick Hervey, 8. Marquess of Bristol (* 1979)